Менхетн има више значења:
 Менхетн
 Менхетн (Илиноис)
 Менхетн (Канзас)
 Менхетн (Монтана)